Esistono più comuni francesi con questo nome

Vrigny – Loiret
Vrigny – Marna
Vrigny – Orne